Itajá ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Itajá (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Itajá (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte